

Patronyme 
 Thomas Otway (1652 - 1685), dramaturge anglais ;
 Terence Otway (1914 - 2006), officier britannique.

Toponyme 
 Otway, village américain du comté de Scioto, dans l'Ohio.
 Cap Otway, cap situé au sud de l'État de Victoria, en Australie ;
 Comté de Colac Otway, zone d'administration locale de l'État précité ;
 Parc national Great Otway, parc national situé dans l'État précité ;
 Seno Otway, étendue d'eau située en Terre de Feu, au Chili.

Navire 
 HMAS puis HMS Otway, un sous-marin de classe Odin qui servit danse la Royal Australian Navy puis dans la Royal Navy.
 HMAS Otway, un sous-marin de classe Oberon de la Royal Australian Navy, en service de 1968 à 1994.

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de bateaux